

Geografia 
 Francia
 Le Maisnil – comune nella regione dell'Alta Francia
 Maisnil – comune nella regione dell'Alta Francia
 Maisnil-lès-Ruitz – comune nella regione dell'Alta Francia
 Namps-Maisnil –  comune nella regione dell'Alta Francia